Amos – imię męskie pochodzenia biblijnego,
 Amos – prorok biblijny, domniemany autor księgi Amosa,
 Amos – domniemany król Judy wymieniany w genealogii Jezusa
 Amos – miasto w Kanadzie
 Amos, Tori – amerykańska piosenkarka i pianistka rockowa,
 AMOS – oprogramowanie statystyczne wykorzystujące modelowanie strukturalne,
 AMOS BASIC – język programowania,
 Amos – satelita telekomunikacyjny.
 AMOS – "Air Force Maui Optical and Supercomputing observatory"
 AMOS – moździerz samobieżny